Santasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Santasaari, Ijo, Norra Österbotten, 
 Santasaari, Kangasala, Birkaland, 
 Santasaari, Gustavs, Egentliga Finland, 
 Santasaari, Vederlax, Kymmenedalen,